Elżbieta Magdalena Hohenzollern (1537–1595) – księżna brunszwicka, córka elektora brandenburskiego Joachima II Hektora
 Elżbieta Magdalena pomorska (1580–1649) – księżna kurlandzka, córka księcia wołogoskiego Ernesta Ludwika